Bénouville peut faire référence à :

Toponymes 
 Bénouville, commune française du Calvados ;
 Château de Bénouville dans cette commune ;
 Bénouville, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Pierre-Bénouville commune française de la Seine-Maritime ;
 rue Benouville, à Paris.

Patronyme 

 Pierre de Bénouville (1914-2001), un résistant et homme politique français ; petit-fils de Pierre Louis Bénouville ci-après, et arrière petit-fils de Jean-Achille Benouville ;
 Pierre Louis Bénouville (1852-1889), architecte diocésain, Français ;
 Jean-Achille Benouville (1815–1891),  un peintre français ;
 François-Léon Benouville (1821-1859), peintre et frère du précédent ;
 Léon Benouville (1860-1903), architecte français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France